Чемпионат мира по снукеру среди любителей (, официальное название IBSF World Championship — по названию организации любительского снукера IBSF) — главный непрофессиональный (любительский) снукерный турнир.

История

Чемпионат мира среди мужчин 

Мужской чемпионат мира среди любителей имеет менее богатую историю, чем аналогичный профессиональный турнир, хотя различные национальные первенства в этой категории проводились ещё в начале XX века. Первый любительский чемпионат прошёл в 1963 году в Калькутте (Индия), учредителем и организатором турнира была Международная Ассоциация Английского Бильярда и Снукера. В чемпионате, который игрался в формате группового турнира, приняли участие всего пять игроков, а победителем стал валлиец Гарри Оуэн — он выиграл все свои четыре матча в группе. Следующий турнир был проведён через три года уже в Карачи (Пакистан), и Оуэн успешно защитил свой титул. В 1968 году формат чемпионата несколько изменился — теперь игроки были разделены на две группы (по 5 в каждой), а двое лучших выходили в полуфинал. Таким образом, в турнир частично была введена система нокаут-раунда. В последующие годы число участников соревнования увеличивалось, и в 1972-м игроков стало достаточно для того, чтобы образовать уже четыре группы, из которых по два лучших проходили в следующий групповой раунд. Затем начинался плей-офф.

С 1968 по 1984 года чемпионат мира проходил раз в два года, с перерывами на аналогичный турнир по английскому бильярду, а в 1974 году чемпионат стал проводиться под эгидой новой организации IBSF, которая сейчас контролирует весь любительский снукер. С 1984-го турнир стал ежегодным, а количество участников продолжало расти. Через некоторое время был введен новый формат, который остался неизменным на долгое время — восемь групп по 11 игроков, из которых по четыре лучших выходили в стадию плей-офф — 1/32 финала. Также с 1974 года турнир поменял официальное название (World Amateur Snooker Championship) на IBSF World Championship, хотя многие до сих пор называют турнир по-старому. В 2001 и 2005 чемпионат не проводился — в первом случае из-за войны в Афганистане, во втором из-за землетрясения в месте проведения турнира — Пакистане. Однако в 2005 году был организован аналогичный по своему значению IBSF World Grand Prix, ставший на год заменой чемпионату мира.

В 2009-м формат первенства поменялся впервые за долгое время — в частности, финал игрался до 10 побед вместо 11, а количество групп увеличилось до 16 (по 6 игроков в каждой). Чемпионом мира стал англичанин Эльфи Бёрден, обыгравший бразильца Игора Фигэйредо со счётом 10:8. Интересно, что Бёрден стал первым представителем Англии с 1998 года, победившим на турнире.

Именно с любительского чемпионата мира часто начинали свою карьеру будущие известные профессионалы — к примеру, Джимми Уайт, Кен Доэрти, Стивен Магуайр. Почти все из победителей этого турнира впоследствии получали статус профессионала.

С 1987 года проходит и чемпионат мира среди игроков до 21 года, а с 2004 — среди ветеранов (старше 40 лет). Оба эти соревнования включены в общую программу турнира, хотя молодёжный чемпионат проводится обычно на несколько месяцев раньше, чем остальная часть турнира.

Чемпионат мира среди женщин 

В 2003-м IBSF объявила о старте женского чемпионата, который по значимости и статусу приравнивался к мужскому турниру. Таким образом, с 2003 года проводится два одинаковых по своему статусу чемпионата IBSF (проходят параллельно).

В 2007 году также появился чемпионат мира IBSF среди игроков-женщин до 21 года.

Победители мужского турнира

Men (1963-2022)

Победительницы женского турнира

Победители турнира для игроков до 21 года

Примечания

Ссылки 
 История и статистика мужского чемпионата в архиве Криса Тёрнера 
 История и статистика женского чемпионата в архиве Криса Тёрнера 
 История и статистика чемпионата мира до 21 года в архиве Криса Тёрнера